Wilhelmsaue bezeichnet:
 Wilhelmsaue (Letschin), ein Dorf in der Gemeinde Letschin in Brandenburg
 Wilhelmsaue (Grünheide (Mark)), Wohnplatz der Gemeinde Grünheide (Mark) in Brandenburg
 den historischen Ortskern von Berlin-Wilmersdorf sowie eine dort gelegene Straße

Siehe auch:
 Wilhelmsau